Klaroen (muziekinstrument)
 Klaroen (groente)